En mathématiques, en logique et en philosophie des mathématiques on parle dexistence :
 en logique mathématique pour le quantificateur existentiel, la construction qui permet, étant donné une propriété mathématique, d'énoncer l'existence d'un objet vérifiant cette propriété ;
 les énoncés ou théorèmes qui affirment l'existence d'un certain objet vérifiant telles propriétés sont appelés théorèmes d'existence.

Logique